

Караваєво — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Караваєво — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область